West Tyrone peut faire référence à:

La partie ouest du Comté de Tyrone
West Tyrone (Assembly constituency)
West Tyrone (circonscriptions nord-irlandaise)
West Tyrone (circonscription britannique)